Mani – plurale di mano

Antropologia 
 Mani – popolazione del sud della Thailandia

Cinema 
 Mani – film del 1947 diretto da Jens Henriksen e Holger Gabrielsen

Geografia 
 Mani – dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Gnagna
 Mani – città e sottoprefettura del Ciad
 Maní – comune della Colombia nel dipartimento di Casanare
 Mani o Maina – penisola della Grecia
 Mani – area a governo locale (local government area) della Nigeria

Persone 
 Mani – fondatore della religione manichea
 Gary Mounfield, detto Mani – bassista inglese

Religione 
 Mani – spiriti degli antenati nella religione romana
 Máni – dio della mitologia norrena